Franci, element químic que té el símbol Fr.
 Nombre de Froude, nombre que té el símbol Fr.
 FR-2, làmina formada per paper fenòlic.
 FR-4, làmina formada per fibra de vidre trenada, resines d'epoxy i brom.
 Front Republicà, coalició política que tenia l'acrònim FR.
 Ab urbe condita, terme llatí equivalent a l'abreviació fR, que significa «des de la fundació de la ciutat».
 Francès, llengua que té el codi ISO 639-1 fr.
 .fr, domini de primer nivell territorial de França.
 Elias Magnus Fries, botànic que té l'abreviació Fr.